«Денди — Новая реальность» — детская развлекательная телепрограмма о компьютерных играх для игровых консолей, выходившая в России с 1994 по 1996 год. Спонсировала передачу фирма Steepler, продававшая копии игровых приставок в России. Ведущим и сценаристом был Сергей Супонев, в течение примерно получаса он рассказывал о нескольких играх для 8-разрядных приставок Dendy, Game Boy и 16-разрядных Sega Mega Drive, Super Nintendo.

Огромнейшая популярность и новизна компьютерных игр в те годы, отсутствие похожих программ, харизма, юмор и умение ведущего общаться языком детей стали причиной необычайной популярности этой передачи.

В некоторых выпусках использовались фрагменты фильмов и мультфильмов в авторских одноголосых закадровых переводах, как иллюстрации к соответствующим играм.

История

Первый сезон 
Передача выходила на Московском канале 2x2 по субботам в 11:10, затем по пятницам в 15:40. Производством занималось рекламное агентство «Sorec-Video». С 1 сентября 1994по 6 мая 1995 года (последний повтор 11 мая того же года) вышло 33 выпусков.

В заставке играла песня «Денди, Денди, мы все любим Денди! Денди — играют все!». Ведущий рассказывал о различных играх, иногда показывали поход в магазин Денди. В первых выпусках обозревались игры для Dendy и Sega Mega Drive. После соглашения с фирмой Nintendo игры с Sega заменила Super Nintendo. Через некоторое время Sega вновь появилась в передаче, а затем и Game Boy.

После убийства Влада Листьева 2 и 4 марта 1995 года были отменены и перенесены показы следующих выпусков телепрограммы.

Второй сезон 
На ОРТ передача выходила по пятницам в 16:35, а затем в 15:40. Теперь передача называлась «Новая реальность» без приписки слова «Денди» (поскольку права на использование как прежнего названия передачи, так и названия этой торговой марки осталось за 2х2). С 23 июня 1995 по 26 января 1996 года вышло 30 выпусков. Производила передачу телекомпания «Класс!».

Мир Денди 
В январе 1996 года стали показывать повторы, а затем программа и вовсе исчезла. В журнале «Dendy — Новая реальность» это объяснили разрывом контракта с ОРТ. Была создана новая передача «Мир Денди», которая выходила на МТК вечером по субботам. Её вели Семён Фурман и Андрей Гвоздёв. Режиссёром выступал Василий Чигинский, в те годы снимавший рекламные ролики и несколько других передач этого канала. Супонев был приглашён только один раз, чтобы провести турнир по игре «Killer Instinct». Также благодаря усилиям калининградского магазина «Дом Денди» была создана детско-подростковая телепередача «Мир Денди», выходившая на местном калининградском телеканале «Премьер» в период с 1995 по 2006 год, рассказывающая о консольных играх.

См. также 
 Великий Dракон
 Dendy

Примечания

Ссылки 
 Архив на фан-сайте передачи 
 Архив на фан-сайте Сергея Супонева 
 Статья о передаче с подробностями 
 

Телепередачи Первого канала
Программы канала 2x2
Детские телевизионные развлекательные программы
Телепередачи о компьютерных играх
Телепередачи ТК «Класс!»
Телепередачи, запущенные в 1994 году
Телепередачи, закрытые в 1996 году
Сергей Супонев
Dendy
Телепередачи России